Simon Károly (1913–?) pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus
 Simon Károly (1932) gépészmérnök, polgármester (Balatonfüred)
 Simon Károly (1941–2017) ipari formatervező, művészetpedagógus
 Simon Károly (1955) labdarúgó (ZTE)
 Simon Károly (1961) matematikus
 Simon Károly (1980) informatikus, egyetemi oktató